Por Martin Luther King pode estar à procura de:
Martin Luther King Jr., líder estadunidense na defesa dos direitos humanos.
Martin Luther King, seu pai.
Martin Luther King III, seu filho.

Desambiguação